Sullivan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sullivan County (Indiana)
 Sullivan County (Missouri)
 Sullivan County (New Hampshire)
 Sullivan County (New York)
 Sullivan County (Pennsylvania)
 Sullivan County (Tennessee)